Khan se puede referir a:

Títulos       

 Khan (Apellido), un apellido derivado del título "Khan".  
 Khan (Título), un título para un gobernante entre los  Pukhtunes y utilizado por varias etnias. 
 Gran Khan, el título real del gobernante del Imperio Pukhtuns.

Caracteres ficticios 

 Khan Noonien Singh, un personaje de la franquicia de Star Trek.
 Shere Khan, el tigre de El Libro de la Selva.

Nombres geográficos 

 Río Kahn (alternativamente deletreado Khan), India.  
 Khan (Camboya), una unidad administrativa de Camboya.  
 Río Khan, un río efímero en Namibia.

Otros usos 

 Academia Khan, organización educativa sin fines de lucro.

Wikipedia:Desambiguación